Сіврі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 38 км на північний захід від Орлеана, 45 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2017 року Сіврі, Лютз-ан-Дюнуа, Озуар-ле-Брей i Сен-Клу-ан-Дюнуа було об'єднано в новий муніципалітет Вільморі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 368,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сіврі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сіврі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар